Süper Lig 2017/2018 (zwany również Spor Toto Süper Lig ze względu na sponsoring) to 60. sezon najwyższej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Turcji. Sezon był rozgrywany między 11 sierpnia 2017 a 19 maja 2018. Tytułu broniła drużyna Beşiktaş JK, natomiast mistrzem zostało Galatasaray SK.

Drużyny 

Po poprzednim sezonie spadły drużyny:  (16.),  (17.) oraz  (18.).

Stadiony i lokacje

Personel i sponsoring

Zmiany menedżerskie

Tabela

Wyniki spotkań

Statystyki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Hat-tricki

Najlepsi asystenci 
{| class="wikitable"
|-
!P.
!Zawodnik
!Klub
!Asysty
|-
|align=center|1
| Edin Višća
|İstanbul Başakşehir
|align=center|15
|-
|rowspan=2 align=center|2
| Emre Akbaba
|Alanyaspor
|align=center|10
|-
| Garry Rodrigues
|Galatasaray SK
|align=center|10
|-
|rowspan=2 align=center|4
| Sofiane Feghouli
|Galatasaray SK
|align=center|9
|-
| Emre Belözoğlu
|İstanbul Başakşehir
|align=center|9
|-
|rowspan=3 align=center|6
| Mathieu Valbuena
|Fenerbahçe SK
|align=center|8
|-
| Nabil Dirar
|Fenerbahçe SK
|align=center|8
|-
| Younès Belhanda
|Galatasaray SK
|align=center|8
|-
|rowspan=3 align=center|9
| Caner Erkin
|Beşiktaş JK
|align=center|7
|-
| Ricardo Quaresma
|Beşiktaş JK
|align=center|7
|-
| Pablo Batalla
|Bursaspor
|align=center|7

Źródło:

Czyste konta

Przypisy 

2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Turcji
2017 w Turcji
2018 w Europie